Kolegium Mody ASP w Toruniu – zamiejscowy ośrodek WTiU ASP w Łodzi, istniejący w latach 2005-2011 w Toruniu.

Lokalizacja 
Siedziba Kolegium znajdowała się we wschodniej części Zespołu Staromiejskiego, na rogu ulic Jęczmiennej i Sukienniczej, w sąsiedztwie Kolegium Jagiellońskiego.

Historia 
Kolegium jako zamiejscowy ośrodek Wydziału Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi powołano do życia w 2005 roku, a jego inicjatorem był ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych w Toruniu, Edmund Rydzewski. Uczelnia zapewniała edukację w trybie zaocznym trwającym 3 lata. Dzięki opiece naukowo-dydaktycznej realizowanej przez ASP w Łodzi, absolwenci kolegium mogli uzyskać tytuł licencjata z zakresu mody i projektowania odzieży, a następnie rozpocząć studia magisterskie na tej Uczelni. Kadrę Kolegium stanowili profesorowie z ASP w Łodzi oraz nauczyciele Zespołu Szkół Odzieżowych. Ośrodek zlikwidowano w 2011 roku.

Zobacz też 
 Uczelnie i placówki naukowe w Toruniu

Przypisy 

Uczelnie w Toruniu
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi